Nisil  é uma liga de 95,4%Ni (Níquel), 4,5%Si (Silício) e 0,1%Mg (Magnésio) utilizada para a produção de fios para termopares.

Ligas metálicas